Irving Petlin (1934-2018), peintre américain ;
 Ivan Petlin, explorateur russe du  siècle.